ZPP, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 la classe ZPP, une classe de la théorie de la complexité.
 Zimbabwe Peace Project, une ONG du Zimbabwe.